Камышовый — название населённых пунктов:

 Камышовый — село в Хасанском районе Приморского края, с 2002 по 2011 Камышовое.
 Камышовый — посёлок в Кировском районе Ставропольского края России.

См. также 
 Камыш (значения)
 Камышевка
 Камыши
 Камышка
 Камышовая
 Камышово

Примечания